Врховни суд се може односити на:

 Врховни суд, опште значење
 Врховни суд Републике Српске
 Врховни суд Републике Србије
 Врховни суд Републике Хрватске
 Врховни суд Руске Федерације
 Врховни суд Републике Бјелорусије
 Врховни суд Сједињених Америчких Држава
 Врховни суд Канаде
 Врховни суд Уједињеног Краљевства
 Високи суд Аустралије
 Врховни суд (Монако)